Karłowo ist ein polnischer Ortsname:
 Karłowo (Mikołajki), Ort im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Karlshof, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Karłowo (Węgorzewo), Ort im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Karlswalde, Kreis Angerburg, Ostpreußen
 Karłowo (Iłów), Ort im Powiat Sochaczewski, Woiwodschaft Masowien
 Karłowo (Krasnosielc), Or tim Powiat Makowski, Woiwodschaft Masowien
 Karłowo (Parchowo), Ort im Powiat Bytowski, Woiwodschaft Pommern, bis 1945: Carlowo, Kreis Karthaus, Westpreußen
 Karłowo (Sierakowice), Ort im Powiat Kartuski, Woiwodschaft Pommern

Siehe auch: Karlowo